Caroline Brodahl – pallamanista norvegese
 Paul Brodahl Lassen – politico norvegese
 Sverre Brodahl – sciatore alpino norvegese
 Trygve Brodahl – sciatore di fondo norvegese